Niemcy:
 Riehl – dzielnica Kolonii

Osoby:
 Alois Riehl – niemiecki filozof
 Walter Riehl – austriacki prawnik

Inne:
 (16189) Riehl – planetoida

Zobacz też:
 Rhiel
 Riel